Lávka může být :

 lávka – malý můstek pro chodce a cyklisty, stavební a architektonický prvek sloužící k překlenování přírodních překážek
 zahradní lávka
 osvětlovací lávka – technická pomůcka pro obsluhu osvětlovacího parku v divadlech, televizních a filmových studiích apod.
 kabelová lávka – stavební a elektrotechnická technická pomůcka nesoucí svazky kabelů
 pochůzná lávka neboli komínová lávka – střešní zařízení
 nástupní lávka – pomocná lávka pro nastupování zvířat do vozidel
 návěstní lávka – zařízení pro hromadé umísťování návěstidel železničního zabezpečovacího zařízení

geografický název
 Novotného lávka – lávka přes náhon v městské části Praha 1 na Starém Městě u Vltavy

jiné významy
 Klub Lávka – pražský společenský klub (Divadlo Lávka)
 Studio Lávka – brněnské multimediální centrum pro mládež
 Lávka (jezero) – jezero na Moravě
 Olaf Lávka – rozhlasový pseudonym moderátora a politika Oldřicha Kužílka
 český frazém: chyba lávky – neočekávaná chyba, nečekaná událost